Изяслав може да се отнася за:
 велики князе на Киевска Рус
 Изяслав I (1024-1078)
 Изяслав II (1097-1154)
 Изяслав III (?-1162)

 Изяслав е град в Хмелницка област, Западна Украйна.